SIMPLE (алгоритм) (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) — метод численного решения уравнений Навье — Стокса.
 SIMPLE (протокол) (Session Initiation Protocol for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions) — набор профилей и расширений стандарта SIP.